Tshopo steht für:
 Tshopo (Fluss), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Tshopo (Provinz), eine Provinz der Demokratischen Republik Kongo